

Codici 
 ELY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Yelland Field, Ely (Nevada), Stati Uniti
 ELY – codice vettore ICAO di El Al

Geografia

Ely – città dell'Inghilterra
Ely – comunità del Galles 

Ely – città della Contea di Linn, Iowa
Ely – township della Contea di Marquette (Michigan), Michigan
Ely – città della Contea di St. Louis, Minnesota 
Ely – capoluogo della Contea di White Pine, Nevada

Persone
Eugene Burton Ely – aviatore statunitense
Joe Ely – cantautore statunitense
Melvin Ely – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
Shy Ely – cestista statunitense
Shyra Ely – ex cestista statunitense
Rodrigo Ely – calciatore italo-brasiliano

Altro
Ely – cratere meteoritico di Marte
Ely – personaggio Disney, nipotina di Paperina
Ely – un regno dell'Irlanda medioevale